Барон Карл Романович Каульбарс ( — ) — генерал-лейтенант Русской императорской армии, командир 4-й лёгкой кавалерийской дивизии.

Биография 
Родился 23 ноября 1802 года, происходил из баронского рода Эстляндской губернии. Отец — барон Родион (Роман) Каульбарс (Reinhold August von Kaulbars, 1767—1846), эстляндский ландрат, подполковник российской армии в отставке, сын шведского генерал-лейтенанта барона Густава Вильгельма Каульбарса (Gustav Wilhelm von Kaulbars, 1733—1814) и баронессы Доротеи Менгден (Dorothea von Mengden, 1743—1806). Мать — Наталия Адеркас (Natalie von Aderkas, 1773—1847), дочь секунд-майора русской армии Рейнгольда Адеркаса (Reinhold Wilhelm von Aderkas) и Анны Пистолькорс (Anna Luise von Pistolkors).

В военную службу вступил юнкером 5 ноября 1818 года в Инженерный корпус. Произведён в прапорщики 31 декабря 1820 года. В 1824 году переведён подпоручиком в Лейб-гвардии Конно-пионерный эскадрон. В 1826 году произведён в поручики.

В 1828—1829 годах принимал участие в кампании против турок и за отличие при осаде крепости Варна был награждён орденом св. Владимира 4-й степени с бантом. В 1829 году произведён в штабс-капитаны.

В 1831 году находился в Польше, где сражался с повстанцами, за что был награждён орденом Святой Анны 2-й степени и польским знаком отличия за военное достоинство 4-й степени. В 1832 году произведён в капитаны, а в 1833 — в подполковники. 

С 1833 года по 1846 год — командир 1-го конно-пионерного эскадрона. В 1836 году произведён в полковники. В 1846 году назначен командиром драгунского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка. 

6 декабря 1846 года произведён в генерал-майоры с оставлением командиром полка, 1 января 1852 года получил назначение командиром 1-й бригады 1-й легкой кавалерийской дивизии. В начале 1857 года получил в командование 4-ю лёгкую кавалерийскую дивизию и 6 декабря того же года произведён в генерал-лейтенанты.

В 1858 году вышел в отставку по семейным обстоятельствам.

Находясь в отставке, проживал в Ревеле, где и скончался 28 августа 1870 года.

Семья 

Был дважды женат.

Первая жена — Наталья Федоровна, урожденная Энгельгард, дочь бригадира русской армии Фридриха (Федора) Энгельгарда и француженки Каролины де Ришар (de Richard).

Дети от первого брака:
 Екатерина Карловна, в замужестве фон Бреверн (1833—1912)
 Роман Карлович (1835—1902) — начальник движения Петербуржско-Варшавской железной дороги
 Федор Карлович (1836—1877) — полковник, командир 118-го Шуйского пехотного полка, погиб во время второго штурма Плевны
 Мария Карловна
 Анна Карловна (1839—1851)

Вторая жена — Мария Александровна, урожденная фон Эссен, дочь генерал-майора Александра Карловича фон Эссен и Софьи Петровны Капцевич.

Дети от второго брака:
 Евгений Карлович (1862—1919) — полковник Лейб-гвардии Уланского полка, расстрелян органами ЧК
 Елена Карловна
 Владимир Карлович (1865—1893), поручик
 Ольга Карловна (1866—1874)
 Александр Карлович (1868—1912), капитан 2-го ранга

Брат Василий (Hermann Wilhelm Freiherr von Kaulbars, 1798—1888) также был генерал-лейтенантом и служил по кавалерии. Известные генералы Александр Васильевич Каульбарс и Николай Васильевич Каульбарс приходились Карлу Романовичу племянниками.

Награды 
Среди прочих наград Каульбарс имел ордена:
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1828 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1831 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1834 году)
 Польский знак отличия за военное достоинство 4-й степени (1831 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1837 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (17 декабря 1844 года, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах, № 7164 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1850 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1854 год)

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. М., 2009
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 21 декабря. СПб., 1852
 Список генералам по старшинству. СПб., 1857
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869
 Genealogisches Handbuch des Adels. Freiherrliche Haeuser, Band XIX, C.A. Starke Verlag,  Limburg an der Lahn.

Ссылки 

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов‎
Участники Венгерской войны
Участники Крымской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство